Escalante är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Cantabria och regionen Kantabrien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Escalante ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Escalante är kuperad åt sydost, men åt nordväst är den platt. Havet är nära Escalante åt nordost. Den högsta punkten i närheten är Losorrio,  meter över havet,  km väster om Escalante. Runt Escalante är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Laredo,  km öster om Escalante. I omgivningarna runt Escalante växer i huvudsak blandskog. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kantabrien